Kago steht für:
 Kago, deutsches Unternehmen für Heiztechnik und Ofenbau
 Kirchliche Arbeitsgerichtsordnung, Verfahrensordnung für die kirchlichen Arbeitsgerichte

Kago ist der Familienname folgender Personen:
 Ai Kago (* 1988), japanische Pop-Musikerin
 Arnold Gervais Kago (* 1987), zentralafrikanischer Fußballspieler
 Danson Kago (* 1994), kenianischer Fußballspieler
 Karl-Heinz Kago (1941–2021), deutscher Unternehmer
 Shintarō Kago (* 1969), japanischer Manga-Zeichner